Ruel, puede referirse a:

Personas 

 Ruel (cantante), cantante y compositor australiano.
 Paul Durand-Ruel, comerciante de arte francés. 
 Claude Ruel, entrenador profesional de hockey sobre hielo canadiense.

Lugares 

 Ruel (Ontario), una comunidad no incorporada en el municipio geográfico de Blewett, Ontario.